Blue Waters ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Blue Waters (Antigua), Ort im Saint John's Parish auf Antigua
 Blue Waters (Barbados), Ort in Christ Church Parish auf Barbados
 Blue Waters (Australien), See in Victoria, Australien

Blue Waters steht für:
 Blue Waters (Supercomputer), amerikanischer Supercomputer
 Blue Waters FC, Fußballverein aus Walvis Bay, Namibia
 Blue Waters CC, Cricketverein aus Walvis Bay, Namibia

Siehe auch: 
 Die Macht des Zaubersteins (Vorspanntitel Blue Water), japanische Anime-Fernsehserie